Куршан може да се односи на:

 Куршан (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Куршан (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Куршан (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна